Rothgiesser oder Rothgießer ist der Name von

 Abraham Rothgiesser (1813–1889), deutscher Kaufmann, Mitglied der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
 Andreas Lorenzen Rothgießer ( -vor 1664), deutscher Gießer und Kupferstecher
 Christian Lorenzen Rothgiesser (???-1659), deutscher Gießer und Kupferstecher in Husum
 Georg Rothgießer (1858–1943), deutscher Ingenieur, Verleger, Grundstücksmakler und vielseitiger jüdischer Technikpionier